półwysep Fleurieu – półwysep w Australii Południowej
 Fleurieu-sur-Saône – miejscowość i gmina we Francji